Geréb bezeichnet:
 den ungarischen Namen von Hrabské im Kreis Bardejov
 ein Adelsgeschlecht, siehe Geréb (Adelsgeschlecht)
 einen alten ungarischen Namen, der von Gerbert (Speer + glänzend, berühmt) kommt

Geréb ist der Nachname von:
 Peter Geréb, Palatin von Ungarn
 Ágnes Geréb (* 1952), ungarische Pionierin im Bereich der Nicht-Spitalsgeburten